

Astronomia
 37706 Trinchieri – asteroide della fascia principale

Persone
 Andrea Trinchieri – allenatore di pallacanestro italiano
 Camilla Trinchieri – scrittrice italiana naturalizzata statunitense
 Cesare Trinchieri – arbitro di calcio italiano